Michele Tenore (Nápoles, 5 de maio de 1780 — Nápoles, 19 de julho de 1861) foi um botânico italiano.

Botânicos da Itália
Naturais de Nápoles